{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (71801) - || 2000 SZ265 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71802) - || 2000 SO272 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71803) - || 2000 SF275 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71804) - || 2000 SC278 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71805) - || 2000 SG295 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71806) - || 2000 SF296 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71807) - || 2000 SF301 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71808) - || 2000 SX306 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71809) - || 2000 SX319 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71810) - || 2000 TJ15 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71811) - || 2000 TG28 || 3 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71812) - || 2000 TT67 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71813) - || 2000 UZ || 21 oktober 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (71814) - || 2000 UU2 || 22 oktober 2000 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (71815) - || 2000 UB5 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71816) - || 2000 UY7 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71817) - || 2000 UR12 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71818) - || 2000 UH19 || 21 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71819) - || 2000 UJ19 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71820) - || 2000 UF24 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71821) - || 2000 UR34 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71822) - || 2000 UZ35 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71823) - || 2000 UG36 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71824) - || 2000 UA41 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71825) - || 2000 UW41 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71826) - || 2000 UX43 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71827) - || 2000 UD46 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71828) - || 2000 UE53 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71829) - || 2000 UK53 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71830) - || 2000 UL56 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71831) - || 2000 UN56 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71832) - || 2000 UQ63 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71833) - || 2000 UJ65 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71834) - || 2000 UL65 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71835) - || 2000 UJ69 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71836) - || 2000 UO69 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71837) - || 2000 US69 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71838) - || 2000 UK70 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71839) - || 2000 UW70 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71840) - || 2000 US74 || 30 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71841) - || 2000 UY77 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71842) - || 2000 UG80 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71843) - || 2000 UL80 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71844) - || 2000 UB81 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71845) - || 2000 UN93 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71846) - || 2000 UM96 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71847) - || 2000 UU97 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71848) - || 2000 UJ100 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71849) - || 2000 UB102 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71850) - || 2000 UJ103 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71851) - || 2000 UN104 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71852) - || 2000 UU105 || 29 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71853) - || 2000 UE109 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71854) - || 2000 UF109 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71855) - || 2000 UF110 || 31 oktober 2000 || Mallorca || S. Sánchez, M. Blasco
|-
| (71856) - || 2000 VV4 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71857) - || 2000 VY10 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71858) - || 2000 VM12 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71859) - || 2000 VR14 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71860) - || 2000 VD18 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71861) - || 2000 VP18 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71862) - || 2000 VO23 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71863) - || 2000 VE26 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71864) - || 2000 VV26 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71865) - || 2000 VE27 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71866) - || 2000 VN27 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71867) - || 2000 VX28 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71868) - || 2000 VX30 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71869) - || 2000 VF32 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71870) - || 2000 VZ32 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71871) - || 2000 VD37 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71872) - || 2000 VB42 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71873) - || 2000 VV46 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71874) - || 2000 VM47 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71875) - || 2000 VT48 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71876) - || 2000 VK49 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71877) - || 2000 VT49 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71878) - || 2000 VA50 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71879) - || 2000 VS50 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71880) - || 2000 VR51 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71881) - || 2000 VG52 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71882) - || 2000 VR53 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71883) - || 2000 VO56 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71884) - || 2000 VK59 || 6 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71885) Denning || 2000 WD || 16 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71886) - || 2000 WH || 16 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71887) - || 2000 WW || 17 november 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (71888) - || 2000 WN5 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71889) - || 2000 WT5 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71890) - || 2000 WK6 || 20 november 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| (71891) - || 2000 WV6 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71892) - || 2000 WY6 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71893) - || 2000 WM7 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71894) - || 2000 WS9 || 20 november 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (71895) - || 2000 WM11 || 23 november 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (71896) - || 2000 WN11 || 22 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71897) - || 2000 WQ14 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71898) - || 2000 WU14 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71899) - || 2000 WA16 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71900) - || 2000 WU18 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten